A Modest Proposal – utwór Jonathana Swifta z 1729
 A Modest Proposal – czwarty album studyjny zespołu Gutbucket z 2009